Плей-офф Кубка Гагарина 2009 — второй этап Чемпионата КХЛ сезона 2008/2009 годов, начавшийся 1 марта 2009 года и закончившийся 12 апреля 2009 года победой казанского Ак Барса над ярославским Локомотивом в финале Кубка Гагарина 2009 со счётом в серии 4-3. 
Это первый в истории Континентальной Хоккейной Лиги розыгрыш Кубка Гагарина и единственный, когда не было деления на Западную и Восточную конференцию.
Серии 1/8 и 1/4 финала велись до трёх побед в серии, 1/2 финала и финал — до четырёх побед.
Пары участников определились по итогам регулярного сезона 2008/2009, победителем которого стал уфимский Салават Юлаев.

Сетка

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Лучшие бомбардиры плей-офф:

1/8 финала

Салават Юлаев (1) — Авангард (16)

Ак Барс (2) — Барыс (15)

Локомотив (3) — Нефтехимик (14)

ЦСКА (4) — Лада (13)

Атлант (5) — Трактор (12)

Металлург Мг (6) — Торпедо (11)

Динамо Москва (7) — Динамо Рига (10)

СКА (8) — Спартак (9)

1/4 финала

Ак Барс (2) — Авангард (16)

Локомотив (3) — Спартак (9)

ЦСКА (4) — Динамо Москва (7)

Атлант (5) — Металлург Мг (6)

1/2 финала

Ак Барс (2) — Динамо Москва (7)

Локомотив (3) — Металлург Мг (6)

Финал

Ак Барс (2) — Локомотив (3)

Примечания 

КХЛ в сезоне 2008/2009
Плей-офф КХЛ